Due musicisti blues hanno utilizzato il nome Sonny Boy Williamson:
Sonny Boy Williamson I (vero nome John Lee Williamson) armonicista blues statunitense nato nel 1914 e morto nel 1948.
Sonny Boy Williamson II (vero nome Alex "Rice" Miller) cantante ed armonicista blues statunitense nato nel 1899 e morto nel 1965.